Epitheria – grupa obejmująca łożyskowce oprócz szczerbaków. Charakteryzuje się je głównie strzemionowatym strzemiączkiem ucha środkowego, co pozwala na przepływ krwi przez naczynia krwionośne. Kontrastuje to z kolumnowatym strzemiączkiem spotykanym u torbaczy, stekowców i szczerbaków. Cechują się również krótszą w porównaniu z piszczelą strzałką.

Epitheria — jak Xenarthra i Afrotheria — powstały po granicy K-Pg, około 66 milionów lat temu. Różnicowanie się łożyskowców nastąpiło w pierwszej setce tysięcy lat po granicy K-Pg. Pierwsze nowoczesne łożyskowce zaczęły pojawiać się 2-3 miliony lat później. Epitheria należą go grup ssaków, które osiągnęły największy sukces ewolucyjny.

Monofiletyzm Epitheria sprawdzono za pomocą filogenetyce molekularnej. O ile wstępne analizy zespołu retropozonów dzielonych przez Afrotheria i Boreoeutheria wsparły istnienie kladu Epitheria, bardziej obszerne analizy insercji trasnpozonów w czasie różnicowania Xenarthra, Afrotheria i Boreoeutheria silnie wsparły hipotezę o prawie jednoczesnych pojawieniu się tych trzech grup w randze nadrzędów.

Inne badania wskazują, że główny pień tego kladu leży pomiędzy Atlantogenata i Boreoeutheria.

Alternatywne hipotezy 
Alternatywne hipotezy widzą u podstawy tego drzewa Atlantogenata i Boreoeutherialub Afrotheria and Exafroplacentalia (Notolegia):

Jedna analiza Bayesa widzi pierwszy podział pomiędzy Atlantogenata i Boreoeutheria.

Przypisy 

Ssaki